

Dospělí 
 2021: David Odstrčil a Tara Bohak
 2020: David Odstrčil a Tara Bohak
 2019: David Odstrčil a Tara Bohak
 2018: David Odstrčil a Tara Bohak
 2017: David Odstrčil a Tara Bohak
 2016: David Odstrčil a Tara Bohak
 2015: David Odstrčil a Tara Bohak
 2014: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2013: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2012: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2011: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2010: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2009: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2008: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2007: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2006: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2005: Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová
 2004: Pavel Dvořák a Monika Mihalíková
 2003: Ondřej Ledabyl a Eva Střelcová
 2002: Ondřej Ledabyl a Eva Střelcová
 2001: Pavel Dvořák a Jitka Wallischová
 2000: Martin Odstrčil a Renata Odstrčilová
 1999: Marcel Gebert a Lenka Strakošová
 1998: Marcel Gebert a Lenka Strakošová
 1997: Marcel Gebert a Lenka Strakošová
 1996: Marcel Gebert a Lenka Strakošová
 1995: Luboš Novotný a Jana Novotná
 1994: Luboš Novotný a Jana Novotná
 1993: Luboš Novotný a Jana Novotná
 1992: Jaroslav Harvan a Jitka Harvanová
 1991: Jaroslav Harvan a Jitka Harvanová
 1990: Antonín Žmuran a Ivana Lejsková
 1989: Jaroslav Harvan a Jitka Harvanová
 1988: Martin Pošar a Iva Pošarová
 1987: Jaroslav Harvan a Jitka Harvanová
 1986: Martin Pošar a Iva Dobrovolná
 1985: Martin Pošar a Iva Dobrovolná
 1984: Martin Pošar a Iva Dobrovolná
 1983: Martin Pošar a Iva Dobrovolná
 1982: Martin Pošar a Iva Dobrovolná
 1981: Martin Pošar a Iva Dobrovolná
 1980: Martin Pošar a Iva Dobrovolná
 1979: Martin Pošar a Iva Dobrovolná
 1978: Dobromil Nováček a Eva Kotvová
 1977: Dobromil Nováček a Eva Kotvová
 1976: Dobromil Nováček a Eva Vopatová
 1975: Dobromil Nováček a Eva Vopatová
 1974: Pavel Dvořák a Helena Andlová
 1973: Dobromil Nováček a Eva Vopatová
 1972: Pavel Dvořák a Jitka Tyrolová
 1971: Pavel Dvořák a Jitka Tyrolová
 1970: Pavel Dvořák a Jitka Tyrolová

Mládež 
 2020: Tománek Jonáš & Kosmáková Šárka
 2019: Brück Jakub a Makarenko Marina
 2018: Jakub Brück a Anna Riebauerová
 2017: Tomáš Přikryl a Sanela Los Chovancová
 2016: Tomáš Přikryl a Sanela Los Chovancová
 2015: Michal Bureš a Adriana Mašková
 2014: Jiří Vala a Aneta Krejčí
 2013: Jiří Vala a Aneta Krejčí
 2012: Jiří Vala a Aneta Krejčí
 2011: Michal Horníček a Yana Grischenko
 2010: Jan Skuhravý a Dominika Bergmanová
 2009: Jan Skuhravý a Dominika Bergmanová
 2008: David Odstrčil a Beata Koblížková
 2007: Szymon Božek a Michaela Riedlová
 2006: Szymon Božek a Michaela Riedlová
 2005: Szymon Božek a Michaela Riedlová
 2004: Filip Malý a Lucie Doležalová
 2003: Dvořák Martin a Šilhánová Zuzana
 2002: Pavel Bič a Silvie Konderlová
 2001: Pavel Bič a Silvie Konderlová

Amatérští mistři Česka ve standardních tancích
Tanec